Brothaus oder holländisch Broothuis oder niederdeutsch Brodhaus steht für

 das Alte Brothaus in Bad Reichenhall
 das ehemalige Rathaus in Herrieden
 das Brothaus oder auch Haus des Königs, Broodhuis oder Maison du Roi am Grand-Place/Grote Markt in Brüssel
 das Baudenkmal auf dem Marktplatz Einbeck
Siehe auch:
 Brodhausen
 BrotHaus